7947 Toland – asteroide della fascia principale
 Brook Toland (1992) – attrice statunitense
 Christopher Toland (1985) – pattinatore statunitense
 George Washington Toland (1796-1869) – politico statunitense
 Gregg Toland (1904-1948) – direttore della fotografia e regista statunitense
 John Toland (1670-1722) – filosofo e scrittore irlandese
 John Toland (1912-2004) – storico statunitense
 John Francis Toland (1949) – matematico irlandese 
 Lee Toland Krieger (1983) – regista e sceneggiatore statunitense
 Tank Toland (1973) – ex wrestler statunitense
 Tyler Toland (2001) – calciatrice irlandese